Désobéissance – album del 2008 di Keny Arkana
 Désobéissance – album del 2018 di Mylène Farmer